Verő József (1904–1985) kohómérnök, az MTA tagja
Verő József (1933) geofizikus, az MTA tagja